Българска асоциация на сомелиерите е сдружение с нестопанска цел, основано през ноември 2000 г. Член е на Международната асоциация на сомелиерите (A.S.I.) от 2001 г. Основната дейност на БАС е промотиране на сомелиерската професия в България и повишаване на културата на любителите на виното в страната (съгласно правилата на A.S.I).

Членство 
Членството в Българската асоциация на сомелиерите е доброволно. Понастоящем членове на БАС са професионални сомелиери, собственици на изби, търговци и вносители на вина, както и любители на виното. Според устава на асоциацията в нея могат да членуват както български, така и чуждестранни физически и юридически лица, които споделят целите на организацията и приемат устава ѝ.

Цели 
Една от основните цели на БАС е организирането и осъществяването на културни, учебни и информационни дейности за разпространение информация за сомелиерството и знания за виното. Тези дейности могат да са свързани с промотиране на вина, нови сортови насаждения, спиртни напитки, пури, различните видове тютюн, чай, кафе, подправки и всички продукти в областта на гастрономията.

Една от основните цели на БАС е организирането и осъществяването на културни, учебни и информационни дейности за разпространение информация за сомелиерството и знания за виното. Тези дейности могат да са свързани с промотиране на вина, нови сортови насаждения, спиртни напитки, пури, различните видове тютюн, чай, кафе, подправки и всички продукти в областта на гастрономията. БАС си сътрудничи с други национални и международни организации, които се занимават с подобна дейност. Асоциацията предлага образователни курсове за подготовка и повишаване на квалификацията на сомелиери в страната.

Външни препратки 
 Официален сайт на Българската асоциация на сомелиерите 

Професионални организации в България
Енология
Винарство в България